Le tennis de table handisport a été au programme de toutes les éditions des Jeux paralympiques depuis la première édition en 1960 à Rome. Les athlètes évoluent dans 11 classes différentes selon leur handicap. Les athlètes de la catégorie 10 à la catégorie 6 jouent debout et les athlètes de la classe 5 à la classe 1 jouent en fauteuil roulant. La catégorie 11 est réservée aux déficients mentaux.

Tableau des médailles 
Tableau des médailles, cumulées de 1960 à 2016

Notes et références